TNG steht als Abkürzung für:

 Flughafen Tanger-Boukhalef in Marokko (IATA-Code)
 Samba-TNG, Samba-The Next Generation, die Serversoftware Samba
 Star Trek: The Next Generation, englisch für die Fernsehserie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert
 Telescopio Nazionale Galileo, Teleskop auf der Kanareninsel La Palma
 Trans-Neuguinea-Sprachen

Abkürzung